Il doppio  del Prosperita Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hsnno partecipato.

Olivier Charroin e Stéphane Robert hanno battuto in finale Andis Juška Aleksandr Kudrjavcev 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  David Škoch (quarti di finale)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)

  Travis Parrott /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  Sadik Kadir /  Purav Raja (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Prosperita Open 2011